

Новокубанка — село, Шортандинський район, Акмолинська область

Новокубанка — село, Лиманський район, Одеська область